Avrillé ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:

 Avrillé (Maine-et-Loire)
 Avrillé (Vendée)
 Avrillé-les-Ponceaux

Siehe auch
 Averill